— японская сэйю и певица. В прошлом работала в компании Arts Vision, в настоящее время работает в INTENTION. Дебютировала в качестве певицы в 2017 году, выпустив 1 февраля двухсторонний сингл «True Destiny/Chain the world» на лейбле Flying Dog.

Роли

Аниме-сериалы 
2010
 Star Driver: Kagayaki no Takuto — Тигр Сугатамэ
 The World God Only Knows — Канон Накагава

2011
 Ao no Exorcist — Ни, Калибурн
 Astarotte no Omocha! — Исолд
 Horizon in the Middle of Nowhere — Маргот Найт
 Ikoku Meiro no Croisee — Юнэ
 Last Exile: Ginyoku no Fam — Фелисите Коллет

2012
 Horizon in the Middle of Nowhere II — Маргот Найт
 Saki: Achiga-hen — Ако Атараси
 Senki Zesshou Symphogear — Сиори Тэрасима

2013
 Aoki Hagane no Arpeggio — Сидзука Хадзуми
 Hataraku Maou-sama! — Тихо Сасаки
 Kin-iro Mosaic — Карен Кудзё
 Love Live! School Idol Project — Юкихо Косака
 Senki Zesshou Symphogear G — Сиори Тэрасима
 Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru. — Юи Юигахама

2015
 Go! Princess Precure — Пафу
 Hello!! Kin-iro Mosaic — Карен Кудзё
 Nisekoi — Титогэ Кирисаки
 Rakudai Kishi no Cavalry — Сидзуку Куроганэ
 The Asterisk War — Клаудия Энфилд
 Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru. Zoku — Юи Юигахама

2016
 Bakuon!! — Рин Судзуноки
 Hibike! Euphonium 2 — Нодзоми Касаки
 Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru! — Мариа Имари
 Long Riders! — Ами Курата
 Luck & Logic — Венера
 Macross Delta — Рейна Проулер
 Tanaka-kun wa Itsumo Kedaruge — Сая

2017
 Battle Girl High School — Нодзоми Амано
 Chain Chronicle: Haecceitas no Hikari — Музика
 Granblue Fantasy The Animation — Лурия
 Tsuki ga Kirei — Рёко Сонода
 Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e — Хонами Итиносэ

2018
 Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai — Томоэ Кога
 «Убийца Гоблинов» — высшая эльфийка

2019
 Dumbbell Nan Kiro Moteru? — Джина Войд
 Kabukichou Sherlock — Мэри Морстен
 Ore wo Suki nano wa Omae dake ka yo — Тихару Ёки (Цубаки)
 Welcome to Demon School! Iruma-kun — Керолли Крокел

2020
 Koisuru Asteroid — Микагэ Сакураи
 Rent-A-Girlfriend — Рука Сарасина
 Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru. Kan — Юи Юигахама

2021
 Bokutachi no Remake — Эйко Кавасэгава
 Seirei Gensouki: Spirit Chronicles — Лизелотте Кретия
 So I'm a Spider, So What? — Карнатия Сери Анабальд

2022
 Kimetsu no Yaiba: Yuukaku-hen — Сума
 The Genius Prince’s Guide to Raising a Nation Out of Debt — Ловелмина Эрфворлд

2023 год
 Spy Classroom — Сибилла

Анимационные фильмы 
 Fullmetal Alchemist: Milos no Sei-Naru Hoshi (2011) — Карина
 Ao no Exorcist (2012) — Ни
 Eiga Smile PreCure: Ehon no Naka wa Minna Chiguhagu! (2012)
 Aoki Hagane no Arpeggio: Ars Nova DC (2015) — Сидзука Ходзуми
 Eiga PreCure All Stars: Haru no Carnival (2015) — Пафу
 Love Live! The School Idol Movie (2015) — Юкихо Косака
 Tamayura: Kizashi (2015) — Томо-тян
 Tamayura: Akogare (2015) — Томо-тян
 Tamayura: Ashita (2016) — Томо-тян
 Kantai Collection: KanColle (2016)
 Eiga PreCure All Stars: Minna de Utau Kiseki no Mahou! (2016) — Пафу
 Suki ni Naru Sono Shunkan o: Kokuhaku Jikkou Iinkai (2016) — Ариса Такамидзава
 Trinity Seven: Yuukyuu Toshokan to Renkinjutsu Shoujo (2017) — Лизелотта Шерлок
 Eiga PreCure Dream Stars! (2017) — Пафу
 Gekijōban Hibike! Euphonium: Todoketai Melody (2017) — Нодзоми Касаки
 Liz and the Blue Bird (2018) — Нодзоми Касаки
 Gekijōban Hibike! Euphonium: Chikai no Finale (2019) — Нодзоми Касаки
 Rascal Does Not Dream of a Dreaming Girl (2019) — Томоэ Кога
 Goblin Slayer: Goblin′s Crown — высшая эльфийка

OVA 
 Ao no Exorcist: Kuro no Iede (2011)
 Kami Nomi zo Shiru Sekai: Yonnin to Idol (2011) — Канон Накагава
 Eureka Seven AO (2012) — Ноа
 Code Geass: Boukoku no Akito (2012—2016) — Хло Винкель
 Magical Star Kanon 100 % (2013) — Канон Накагава
 Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru. (2013) — Юи Юигахама
 Zetsumetsu Kigu Shoujo Amazing Twins (2013) — Ая
 Nisekoi (2014) — Титогэ Кирисаки
 Strike the Blood II (2016) — Юмэ Эгути
 Bakuon!! (2016) — Рин Судзуноки
 Kin-iro Mosaic: Pretty Days (2017) — Карен Кудзё

ONA 
 Busou Chuugakusei Basket Army (2011) — Хикари Сэнами
 Bastard!! (2022) — Шейла Туэль Металликана

Дискография

Синглы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Нао Тоямы

Актрисы озвучивания Японии